Jan I van Amstel (ovl. 1345), zoon van Gijsbert IV van Amstel
 Jan van Amstel (1618-1669), zeeheld in de Nederlands-Engelse oorlogen
 Jan van Amstel (1500-1540), kunstschilder
 Hr.Ms. Jan van Amstel (1937) - mijnenveger